Васит () — мухафаза на востоке Ирака, граничит с Ираном. После свержения Саддама Хусейна на территории мухафазы располагалась зона ответственности миротворческого контингента ООН.

Округа 
 Бадра 
 Эль-Хай
 Кут
 Эн-Наамания
 Эс-Сувайра

Примечания 

Провинции Ирака